Sawanna drzewiasta (in. sawanna ciernista, busz) – formacja roślinna charakterystyczna dla suchych obszarów podzwrotnikowych. Okres suszy wynosi 7–9 miesięcy. Występuje w Australii, Afryce i Ameryce Południowej.

Występują tam tylko 2 pory roku: sucha i deszczowa. Rośliny żyjące na sawannie przystosowały się w różny sposób, aby przetrwać upały – gromadzą wodę lub głęboko zapuszczają korzenie, by móc pobierać soki.

Zwierzęta sawanny: ssaki roślinożerne – słonie, nosorożce, żyrafy, antylopy, zebry, bawoły, góralki; mięsożerne – gepardy, lamparty, lwy, serwale; padlinożerne – hieny, szakale. Ptaki – sępy, strusie, marabuty, dropie oraz sekretarze. Pospolite są tu gady – żółwie, węże i jaszczurki. Owady – szarańcza, mrówki, termity, pasikoniki, mszyce.

Ekosystemy, biomy i formacje roślinne